László Nagy se poate referi la:

 László Nagy (Scouting) (1921–2009), Secretar General al Organizației Mondiale de Scout între 1968–1985
 László Nagy (skater) (1927–2005), skater
 László Nagy (politician), Eurodeputat maghiar
 László Nagy (poet) (1925–1978), poet maghiar
 László Nagy (fotbalist) (n. 1949), fotbalist maghiar
 László Nagy (handbalist) (n. 1981), handbalist maghiar
 László Nagy (canoist), canotor maghiar
 László Moholy-Nagy, artist și designer maghiar